Мудар () — арабское имя. Прямого перевода нет, но по написанию совпадает с глаголом «м-д-р» - «скисать» (о молоке).
 Мудар ибн Низар — один из предков пророка Мухаммеда, прародитель племени мударитов.
 Бадран, Мудар — премьер-министр Иордании.
 Люга мудар — одно из названий классического арабского языка.
 Дияр мудар — историческая область расселения и кочёвки мударитов по реке Евфрат с центром в городе Ракка.

Литература 
  

Арабские имена